Ariston kan syfta på:

 Ariston från Chios (275 f. Kr.), grekisk filosof
 Ariston (spindelart) – ett släkte av spindlar